Macrozelima är ett släkte av tvåvingar. Macrozelima ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomflugor
Macrozelima